Phalanx est le terme grec pour une formation militaire et anglais pour « phalange ». Il peut faire référence à :

Histoire 
 Phalanx, réseau de Résistance intérieure française créé en 1942 par Christian Pineau.

Système de défense 
 Phalanx CIWS, système de défense anti-missile antinavire.

Jeux 
 Phalanx Games, un éditeur de jeux de société basé aux Pays-Bas.
 Phalanx (1991), jeu vidéo de Zoom sur X68000, Super Nintendo et Game Boy Advance.
 Phalanx (1987), jeu vidéo de Anco sur Amiga.

Bande dessinée 
 Phalanx, race alien techno-organique de l'Univers Marvel.

Autres 
 Phalanx est une structure modulaire créée en 1981 par l'artiste sculpteur américain Carl Andre, œuvre minimaliste formée de 14 cubes de bois de cèdre rouge disposés en ligne 7 par 7 en angle droit ; œuvre acquise par la France en 1982.